"Pskov", que significa em Língua russa, "cidade das águas puras", pode ser:
 Pskov, cidade russa
 Oblast de Pskov, província russa
 República de Pskov, antigo país da Europa
 10711 Pskov, asteroide

Desambiguações de topônimos